Frans Debruijn was in 1967 de eerste trainer van Helmond Sport. Hij wordt samen met Jacques de Wit aangesteld om de zojuist opgerichte club weer nieuw leven in te blazen. In het eerste seizoen slaagt Debruijn erin om met Helmond Sport naar de eerste divisie te promoveren.

De meest succesvolle coach die bij Helmond Sport onder contract heeft gestaan zou zomaar eens Jan Notermans kunnen zijn, die na zijn ontslag bij AZ de club naar de Eredivisie wist te loodsen. Andere succesvolle coaches van Helmond sport zijn o.a. Jan van Dijk, Ruud Brood en Hans de Koning.

Hieronder staat een chronologische lijst van trainers van Helmond Sport.

Helmond Sport
Helmond Sport
Trainers